est une espèce de plantes du genre Nothaphoebe de la famille des Lauraceae.

Présentation 
Cette espèce n'est connue que par un unique spécimen collecté dans le parc national d'Ujung Kulon sur l'île de Java en Indonésie. Elle est désormais considérée comme éteinte.

Notes et références

Références biologiques 
 

Lauraceae
Espèce de plantes (nom scientifique)
Taxon fossile par année de description